Flerx ist der Familienname von:

 Josefine Flerx (1791–1862), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin, siehe Josefa Lang
 Karl Flerx (1782–1816), deutscher Sänger (Bass), Tänzer und Komiker
 Ludwig Flerx (1825–1890), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur, -intendant, Bühnenautor und Librettist